«Крича́ли же́нщины: ура́! И в во́здух че́пчики броса́ли» — крылатое выражение из комедии «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова (действие 2, явление 5). Цитата в разных вариантах написания используется для передачи шутливо-иронической характеристики общественного подъёма.

Для франкоговорящего дворянства источник фразы был понятен. Фраза «И в воздух чепчики бросали» является аллюзией к французской идиоме, которая буквально означает «бросать свой чепчик за мельницы» () и используется для обозначения женщин, пустившихся во все тяжкие, простоволосых женщин, пренебрегающих общественным мнением.

Слова Чацкого завершали монолог, обличающий общество:

В автографе комедии написано немного иначе:

«Чацкий, таким образом, говорит не только о патриотическом ликовании московских женщин, но и о нарушении ими приличий, которое могло выражаться, например, в вешании офицерам на шею».

В том же ключе использовал цитату Александр Сергеевич Пушкин в повести «Метель»:

Алексей Николаевич Апухтин в повести в стихах «Архив графини Д**» использовал буквальный русский перевод французской пословицы:

К французской пословице в буквальном переводе обращался Лев Толстой в романе «Анна Каренина»:

О трудности перевода и понимания французской пословицы в современное время писал в октябре 1963 года в «Литературной газете» Корней Иванович Чуковский:

Борис Бурда в статье «Трудности перевода» также обратился к феномену разного прочтения фразы о чепчиках:

Примечания 

Крылатые выражения из произведений Александра Грибоедова